Crestline (Califórnia)
 Crestline (Nevada)
 Crestline (Ohio)

Desambiguações de topônimos